Anastasija Walerjewna Kazakuł (ros. Анастасия Валерьевна Казакул; ur. 19 listopada 1982) – rosyjska biegaczka narciarska.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Anastasija Kazakuł pojawiła się 8 stycznia 2000 roku podczas zawodów Pucharu Świata w Moskwie. Zajęła tam 53. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. Był to jej jedyny start w sezonie 1999/2000 i jako, że nie zdobyła punktów to nie została uwzględniona w klasyfikacji generalnej. W 2000 roku wystąpiła także na mistrzostwach świata juniorów w Štrbskim Plesie, gdzie zajęła 43. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Karpaczu była dziewiąta w biegu na 5 km klasykiem. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 31 grudnia 2005 roku w Novym Měscie, gdzie zajęła 28. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2005/2006, który ukończyła na 67. pozycji. Nie stała na podium indywidualnych zawodów pucharowych, ale 6 lutego 2011 roku w Rybińsku wspólnie z koleżankami zajęła trzecie miejsce w sztafecie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Jak dotąd Kazakuł nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na 21 lutego 2016

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1982